Каховський — українське прізвище. Жіночий варіант — Каховська.

 Каховська Ірина Костянтинівна
 Каховський Петро Григорович
 Каховський Михайло Васильович

Українські прізвища